Śnieżyczka przebiśnieg – gatunek rośliny należący do rodziny amarylkowatych,
 Przebiśnieg (system rozpoznania i zakłócania) – polski system przeznaczony do prowadzenia walki elektronicznej.